en botanique, la déhiscence est l'ouverture spontanée d'organes végétaux clos (anthères, fruits) suivant des zones définies, pour libérer leur contenu (graines, pollen, spores, etc.). 
 en zoologie, la déhiscence intervient, par exemple, dans la mue des arthropodes s'effectuant grâce à des lignes de déhiscence qui permettent l'ouverture de l'ancienne cuticule que l'animal rejette.

 en philosophie, la déhiscence tente de penser la relation de l'être voyant à l'être visible comme identité dans la différence. 

 en médecine, la déhiscence signifie l'ouverture ou la rupture anormale d'un tissu (muscle, fascia, derme, os) en cours de cicatrisation.